Кара́син () — село на Украине, находится в Камень-Каширском районе Волынской области.

Население по переписи 2001 года составляет 662 человека. Почтовый индекс — 44572. Телефонный код — 3357. Занимает площадь 3,092 км².

Адрес местного совета 
44572, Волынская область, Камень-Каширский р-н, с.Карасин, ул.Молодижна, 31

Ссылки 
 Карасин на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Камень-Каширского района